Villanueva de Alcorón kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Villanueva de Alcorón (kommunhuvudort), Kastilien-La Mancha, Provincia de Guadalajara, 
 Villanueva de Alcorón (kommun), Kastilien-La Mancha, Provincia de Guadalajara, 

Robotskapade Spanienförgreningar